De Ronde van Romandië 2012 was de 66e editie van deze etappekoers die in Zwitserland wordt verreden. De koers, die van 24 april tot 29 april plaatsvond, ging over een proloog, vier etappes en een afsluitende tijdrit. De wedstrijd was in totaal 695 kilometer lang en maakt deel uit van de UCI World Tour 2012. Aan de start stonden 158 renners.

Deelnemende ploegen 
Naast de achttien teams uit de World Tour kregen Team Europcar en Saur-Sojasun een wildcard.

Startlijst

Etappeoverzicht

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassementen

2012
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2012
UCI World Tour 2012